Hombach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hombach (Bergisch Gladbach), Ortschaft von Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen
 Hombach (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf in Nordrhein-Westfalen
 Hombach (Neustadt), Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied) in Rheinland-Pfalz
Hombach (Odenthal), ehemaliger Wohnplatz der Gemeinde Odenthal in Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Hombach (Ochtum), linker Zufluss der Ochtum nahe Brinkum, Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Hombach (Westerbach), rechter Zufluss des Westerbaches in Huckelheim, Gemeinde Westerngrund, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hombach (Saar), linker Zufluss der Saar vor Fremersdorf, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Landkreis Saarlouis, Saarland

Hombach ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Höfer Hombach, apostolischer Vikar von Limón in Costa Rica
 Agustín Hombach, von 1923 bis 1933 Erzbischof von Tegucigalpa in Honduras
 Bernhard Hombach (* 1933), Bischof von Granada in Nicaragua
 Bodo Hombach (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Sachs-Hombach (* 1957), Philosoph, Professor für Medienwandel & Medieninnovation (Universität Tübingen)
 Kurt Hombach (1943–2011), deutscher Boxer
 Paul Hombach, deutscher Pianist, Schauspieler, Improvisationstrainer und Astronom
 Randolph Hombach (* 1943), deutscher Boxer
 Volker Hombach, Violinist der deutschen Musikformation Tangerine Dream

Siehe auch:
 Ohmbach